La Chambre du peuple est le nom donné à une assemblée parlementaire dans certains pays :
 la Chambre du peuple, chambre basse puis parlement monocaméral de la République démocratique allemande ;
 la Chambre du peuple, chambre basse du Parlement de l'Inde, généralement appelée par son nom en hindi, Lok Sabha ;
 la Chambre du peuple, chambre basse de l'Assemblée nationale de l'Afghanistan.
 la Chambre du peuple, chambre basse du parlement bicaméral de Somalie.

Elle est aussi le synonyme du Conseil national suisse.

Homonymie